Alberto Ángel Fernández (1959): Argentijns politicus, kabinetschef van 2003 tot 2008
 Alberto Fernández Blanco (1955-1984): Spaans wielrenner, professional van 1978 tot 1984.
 Alberto Fernández Muñoz (1983): Spaans sportschutter
 Alberto Fernández de la Puebla (1984): Spaans wielrenner, professional sinds 2006.
 Alberto Fernández (voetballer): Uruguayaans voetballer bij o.a. Haarlem, broer van Pepe Fernández.